Mange steht für:

 eine mittelalterliche Belagerungswaffe, siehe Balliste #Mittelalter
 Mange (Mosambik), Verwaltungsbezirk im Distrikt Chiuta, Provinz Tete, Mosambik
 Mange (Sierra Leone), Ortschaft in Sierra Leone
 Franz Mange (1776–1846), Schweizer Textilkaufmann

Siehe auch: